Горан Марковић је српски режисер.

Горан Марковић може да се односи и на:
 Горан Марковић (правник), професор на Правном факултету у Источном Сарајеву.
 Горан Марковић (фудбалер), српски фудбалер.